Арагон може да се отнася за:

 Арагон, област в Испания
 кралство Арагон, историческо кралство на Иберийския полуостров
 Луи Арагон (1897–1982), френски поет
 Арагон, село в Лангедок, Франция